Lučištník může být:

lučištník – starověký nebo středověký voják
lukostřelec – sportovec v lukostřelbě

filmy obsahující slovo lučištník
Chrabrý lučištník – hongkongský film z roku 1977
Lučištník ze Sherwoodu – italsko-francouzsko-španělský film z roku 1970
Raněný lučištník – český televizní film z roku 1975
Zelený lučištník – německý kriminální film z roku 1961

Externí odkazy